17. mistrovství Evropy v basketbalu žen proběhlo v dnech 19. – 28. září v Jugoslávských městech Prijedor, Bosanski Brod, Maglaj a Banja Luka.

Turnaje se zúčastnilo 12 týmů, rozdělených do tří čtyřčlenných skupin. První dva týmy postoupili do dvou čtvrtfinálových skupin, týmy z prvního a druhého místa postoupily do play off. Týmy, které v základních skupinách skončily na třetím a čtvrtém místě hrály o 9. – 14. místo. Přímo do čtvrtfinále, byly nasazeny družstva Sovětského svazu a domácí Jugoslávie. Mistrem Evropy se stalo družstvo Sovětského svazu.

Výsledky a tabulky

Skupina A 

 Polsko –  Anglie 80:56 (42:30)

19. září 1980 (17:30) – Maglaj

 Maďarsko –  Itálie 62:59 (36:35)

19. září 1980 (19:15) – Maglaj

 Maďarsko –  Anglie 77:37 (53:24)

20. září 1980 (17:30) – Maglaj

 Polsko –  Itálie 69:63 (34:41)

20. září 1980 (19:15) – Maglaj

 Itálie –  Anglie 73:41 (31:20)

21. září 1980 (17:30) – Maglaj

 Maďarsko –  Polsko 88:68 (41:35)

21. září 1980 (19:15) – Maglaj

Skupina B 

 Nizozemsko –  Francie 53:49 (37:31)

19. září 1980 (17:30) – Bosanski Brod

 Rumunsko –  Finsko 78:64 (40:31)

19. září 1980 (19:15) – Bosanski Brod

 Nizozemsko –  Rumunsko 71:53 (40:24)

20. září 1980 (17:30) – Bosanski Brod

 Francie –  Finsko 76:67 (39:28)

20. září 1980 (19:15) – Bosanski Brod

 Nizozemsko –  Finsko 72:55 (38:30)

21. září 1980 (17:30) – Bosanski Brod

 Rumunsko –  Francie 66:51 (30:25)

21. září 1980 (19:15) – Bosanski Brod

Skupina C 

 ČSSR –  Belgie 110:45 (63:22)

19. září 1980 (17:30) – Prijedor

 Bulharsko –  Španělsko 88:47 (44:23)

19. září 1980 (19:15) – Prijedor

 Španělsko –  Belgie 88:67 (40:31)

20. září 1980 (17:30) – Prijedor

 ČSSR –  Bulharsko 72:59 (32:26)

20. září 1980 (19:15) – Prijedor

 Bulharsko –  Belgie 94:61 (48:34)

21. září 1980 (17:30) – Prijedor

 ČSSR –  Španělsko 89:65 (49:32)

21. září 1980 (19:15) – Prijedor

Čtvrtfinále A 

 Polsko –  Bulharsko 76:66 (39:35)

23. září 1980 (16:00) – Banja Luka

 SSSR –  Nizozemsko 105:43 (44:25)

23. září 1980 (19:30) – Banja Luka

 Nizozemsko –  Bulharsko 83:81 2pp (34:29, 63:63, 70:70)

24. září 1980 (16:00) – Banja Luka

 SSSR –  Polsko 94:40 (49:21)

24. září 1980 (19:30) – Banja Luka

 SSSR –  Bulharsko 119:63 (67:23)

25. září 1980 (16:00) – Banja Luka

 Polsko –  Nizozemsko 71:45 (29:26)

25. září 1980 (19:30) – Banja Luka

Čtvrtfinále B 

 ČSSR –  Rumunsko 78:61 (40:28)

23. září 1980 (17:45) – Banja Luka

 Maďarsko –  Jugoslávie 79:59 (41:30)

23. září 1980 (21:15) – Banja Luka

 Jugoslávie –  ČSSR 80:67 (40:36)

24. září 1980 (16:00) – Banja Luka

 Rumunsko –  Maďarsko 69:59 (32:37)

24. září 1980 (19:30) – Banja Luka

 Jugoslávie –  Rumunsko 78:53 (44:25)

25. září 1980 (16:00) – Banja Luka

 ČSSR –  Maďarsko 77:70 (36:38)

25. září 1980 (19:30) – Banja Luka

Semifinále 
 Polsko –  Jugoslávie 79:72 (39:38)

27. září 1980 (15:15) – Banja Luka

 SSSR –  ČSSR 94:62 (50:29)

27. září 1980 (20:30) – Banja Luka

Finále 
 SSSR –  Polsko 95:49 (44:29)

28. září 1980 (17:30) – Banja Luka

O 3. místo 
 Jugoslávie –  ČSSR 61:57 (29:30)

28. září 1980 (15:45) – Banja Luka

O 5. - 8. místo 
 Bulharsko –  Rumunsko 60:52 (31:26)

27. září 1980 (17:00) – Banja Luka

 Nizozemsko - Maďarsko 64:61 (35:34)

27. září 1980 (18:45) – Banja Luka

O 5. místo 
 Bulharsko –  Nizozemsko 71:38 (33:21)

28. září 1980 (14:00) – Banja Luka

O 7. místo 
 Maďarsko –  Rumunsko 81:71 (40:35)

27. září 1980 (12:15) – Banja Luka

O 9. - 14. místo 

 S hvězdičkou = zápasy započítané ze základní skupiny.

 Španělsko –  Finsko 84:71 (50:49)

23. září 1980 (9:00) – Banja Luka

 Belgie –  Anglie 62:56 (26:27)

23. září 1980 (10:45) – Banja Luka

 Itálie –  Francie 64:46 (28:19)

23. září 1980 (12:30) – Banja Luka

 Francie –  Belgie 66:49 (39:24)

24. září 1980 (9:00) – Banja Luka

 Itálie –  Finsko 80:44 (41:17)

24. září 1980 (10:45) – Banja Luka

 Španělsko - Anglie 76:43 (38:17)

24. září 1980 (12:30) – Banja Luka

 Francie –  Anglie 68:67pp (32:36, 61:61)

26. září 1980 (9:00) – Banja Luka

 Itálie –  Španělsko 74:56 (33:26)

26. září 1980 (10:45) – Banja Luka

 Finsko –  Belgie 87:43 (43:20)

26. září 1980 (12:30) – Banja Luka

 Finsko –  Anglie 90:74 (46:36)

27. září 1980 (9:00) – Banja Luka

 Itálie –  Belgie 79:59 (37:24)

27. září 1980 (10:45) – Banja Luka

 Španělsko - Francie 75:55 (36:26)

27. září 1980 (12:30) – Banja Luka

Soupisky 
1.  SSSR

Konečné pořadí

Externí odkazy 
 (cs) Archiv časopisů
 (en) Oficiální stránky FIBA
 (en) Sportovní statistiky

Mistrovství Evropy v basketbalu žen
Basketbal v roce 1980
Basketbal v Jugoslávii
Sport v Banja Luce
Sportovní události v Bosně a Hercegovině
Sport v Bosně a Hercegovině v roce 1980
Sportovní události v Jugoslávii
Sport v Evropě v roce 1980